Christofer Eskilsson – tuffatore svedese
 Hans Eskilsson – ex calciatore e allenatore di calcio svedese 
 Peter Eskilsson – pittore e fotografo svedese